Рафик может означать:
 Рафик — разговорное название автомобилей РАФ.
 Рафик — имя арабского происхождения, от  — друг
 Рафик Хан, Мохамед — индийский шахматист
 Рафик, Хаваджа Саад — пакистанский государственный деятель
  — марокканский полузащитник

См. также 
 Рафиков
  — мандрил из сказки Король Лев